Вілле́р-Бретонне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північ від Парижа, 17 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1635 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4221,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жан Раб'є (1927—2016) — французький кінооператор.

Галерея зображень

Посилання 

 Віллер-Бретонне на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Бретонне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Бретонне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Віллер-Бретонне на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Бретонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма